

Домашовиці — гміна в Намисловському повіті Опольського воєводства
 Домашовиці — село в гміні Домашовиці Намисловського повіту Опольського воєводства
 Домашовиці — село в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства